Campopiano ima više značenja:
 Campopiano, Genoa
 Campopiano, Pistoia